A Liga Futsal de 2015 será a vigésima edição do campeonato brasileiro da modalidade, sendo a primeira sob nova nomenclatura e organização. Vinte equipes participarão da competição, disputada em cinco fases.

Participantes 
Participantes da Liga Futsal de 2015.

 SAO.  O São Paulo jogou a Liga Futsal de 2014 em parceria com a . Em 2015, o São Paulo fechou parceria com o .

Primeira Fase

Classificação 
 Atualizado em 17 de novembro de 2015.

Segunda fase

Grupo A

Grupo B

Fase eliminatória

Premiação

Ligações externas 
 Site da Liga

Liga Nacional de Futsal
Futsal de 2015 no Brasil